Un nombre centré est un nombre figuré qui peut être :
 un nombre polygonal centré
 un nombre polyédrique centré